Ерофе́ева — женская форма русской мужской фамилии . Известные носительницы:
 Ерофеева, Анастасия Фёдоровна (1942—2015) — прядильщица, Герой Социалистического Труда.
 Ерофеева, Дарья Александровна (род. 2001) — российская волейболистка.
 Ерофеева, Елена Валентиновна (род. 1965) — советский, российский лингвист.
 Ерофеева, Людмила Васильевна (1937—2003) — советская, молдавская певица.
 Ерофеева, Нелли Николаевна (род. 1983) — российская легкоатлетка, призёр Сурдлимпийских игр.
 Ерофеева, Ольга Юрьевна (род. 1953) — советская художница, живописец и монументалист.